Айн Ренд (1905—1982), американська письменниця.
 Джон Ренд (1871—1940), актор німого кіно.

Див. також 
 Ранд — валюта ПАР.